Ivan Javorčić (Split, Jugoszlávia, 1979. január 24. –) horvát labdarúgó-középpályás.

Források 
Ivan Javorčić adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

Horvát labdarúgók
Az RNK Split labdarúgói
A Brescia Calcio labdarúgói
Az FC Crotone labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
Az US Arezzo labdarúgói
Az AS Pizzighettone labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
1979-ben született személyek
Élő személyek
Splitiek